Стрейчи () — английская фамилия. Известные носители:
  (1823—1907) — британский чиновник, и. о. вице-короля Индии в 1872 г.
 Стрейчи, Джон (1901—1963) — британский политик, экономист и писатель, теоретик лейборизма.
 Стрейчи, Литтон (1880—1932) — английский писатель, биограф и литературный критик.